Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

21001–21100. • 21101–21200. • 21201–21300. • 21301–21400. • 21401–21500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája